– japoński astronom amator. W latach 1987–2009 odkrył 625 planetoid (54 samodzielnie oraz 571 wspólnie z Kazuo Watanabe). Asteroida (4282) Endate została nazwana w uznaniu jego zasług.

Lista odkrytych planetoid

Przypisy 

Japońscy astronomowie XX wieku
Japońscy astronomowie XXI wieku
Japońscy astronomowie amatorzy
Odkrywcy planetoid
Osoby upamiętnione nazwami planetoid
Urodzeni w 1960